Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 1999 war die achte Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 27. Mai bis 6. Juni 1999 in Enschede in den Niederlanden statt.

Europameister wurde der Belgier Björn Haneveer durch einen 7:0-Sieg im Finale gegen den Waliser David Bell.

Modus 
Die 54 Teilnehmer wurden zunächst in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 1999 bei CueTracker
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 1999 bei snooker.org

1999
Europameisterschaft
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Enschede